

Astronomia
 3969 Rossi – asteroide della fascia principale

Geografia
 Rossi – area non incorporata della California

Persone

Altro
 Rossi (o Rosso) – famiglia nobile siciliana di origine normanna
 Rossi – famiglia storica di Parma, documentata fin dal XII secolo
 Rossi – cognome italiano
 Rossi – fazione politica durante la Rivoluzione russa
 Rossi – fazione delle corse con i carri dell'epoca romana

Pagine correlate
 Rossa
 Rosso (disambigua)

Altri progetti